Uñas de gato es un nombre común usado en botánica para referirse a:

 Acacia bonariensis, leguminosa de la subfamilia de las Mimosoideae;
 el nombre común de la planta Erodium ciconium;
 Sedum sediforme, pequeña suculenta perenne, de la familia de las crasuláceas;
 el nombre común de la planta Sedum acre;
 el nombre común de la planta Sedum album; o
 el nombre común de la planta Ononis spinosa.